Ла́йелл (Lyell) — английская фамилия и топоним.

Персоналии
 Барон Лайелл — титул в Великобритании.
 Лайелл, Кэтрин Мюррей (1817—1915) — английский ботаник.
 Лайелл, Мэри Элизабет (1808—1873) — английский геолог и конхиолог.
 Лайелл, Чарлз (1767—1849) — шотландский ботаник.
 Лайелл, Чарлз (1797—1875) — английский геолог.
 Лотти Лайелл (1890—1925) — звезда австралийского немого кино.
Топоним
 Лайелл — самая высокая вершина Йосемитского национального парка, высотой 3997 м над уровнем моря.
 Лайелл — останки крупного ударного кратера в западной части Болота Сна на видимой стороне Луны.
 Лайелл — остров в архипелаге Хайда-Гуаи (Острова Королевы Шарлотты) близ побережья Британской Колумбии. 
  — посёлок старателей на Южном острове Новой Зеландии.